Giuseppe Grossi – ciclista italiano
Giuseppe Grossi – imprenditore italiano
Giuseppe Grossi – pilota automobilistico italiano
Giuseppe Grossi – politico italiano